Бартошевка — название населённых пунктов в России:

 Бартошевка — село в Оратовском районе Винницкой области.
 Бартошевка — село в Козовском районе Тернопольской области.